L'insuffisance rénale peut être soit :
 une insuffisance rénale aiguë ;
 une insuffisance rénale chronique :
 chez l'humain ;
 chez le chat.